Handball-Weltmeisterschaft 2025 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 in Deutschland und den Niederlanden